Rõivas est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
Luisa Rõivas (née en 1987), chanteuse estonienne
Taavi Rõivas (né en 1979), premier ministre estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien